Sãogonçalense – abitanti di São Gonçalo do Abaeté
Sãogonçalense – abitanti di São Gonçalo do Pará
Sãogonçalense – abitanti di São Gonçalo do Piauí
Sãogonçalense – abitanti di São Gonçalo do Rio Abaixo
Sãogonçalense – abitanti di São Gonçalo do Rio Preto
Sãogonçalense – abitanti di São Gonçalo do Sapucaí
Sãogonçalense – abitanti di São Gonçalo dos Campos